Van Ruijven peut se référer à :

Patronyme 
 Lara van Ruijven (1992 - 2020), patineuse de vitesse néerlandaise ;
  (1953 -), homme politique néerlandais ;
 Pieter van Ruijven (1624 - 1674), mécène de Johannes Vermeer ;
  (1938 -), prélat catholique et  (1998 - 2009) et de  (2009-2013).

Homonymie de patronyme